Beate Werner ist der Name von:

* Beate Werner (Fernsehmoderatorin) (* um 1963), deutsche Fernsehmoderatorin
 Beate Werner (1969–1980), deutsches Mädchen, Opfer des Oktoberfestattentats, siehe Denkmal für die Wiesn-Attentat-Opfer